Bosznia-Hercegovina
 Kovačevac, falu Busovača községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Kovačevac, falu Jezero községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Kovačevac, falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Kovačevac, falu Újgradiska községben, Bród-Szávamente megyében
 Kovačevac, falu Rojcsa községben, Belovár-Bilogora megyében
 Banski Kovačevac, falu Lasinja községben, Károlyváros megyében

 Koszovó
Kovačevac falu Kačanik községben

 Szerbia
 Kovačevac, falu Jagodina községben, a Pomoravai körzetben
 Kovačevac, falu Mladenovac községben, a Belgrádi körzetben
 Kovačevac, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben